|}
Die Bahnstrecke Luino-Oleggio ist eine vorwiegend einspurige Nebenbahnstrecke der italienischen Staatsbahnen FS. Sie ist die südliche Fortsetzung der grenzüberschreitenden Bahnstrecke Cadenazzo–Luino und somit Teil einer der beiden grenzüberschreitenden Südzufahrten des Gotthardtunnels. Die Infrastruktur ist in Besitz der FS-Tochter RFI, während die operative Betriebsführung der Trenitalia obliegt.

Geschichte 
Die Strecke wurde gleichzeitig mit der GB-Strecke aus Luino eröffnet, am 4. Dezember 1882. Die Strecke zwischen Luino und Oleggio war, genauso wie die nördliche Fortsetzung nach Cadenazzo/Bellinzona, als Abnehmer für den GB-Verkehr in Richtung Genua vorgesehen, während die Strecke via Chiasso für den Verkehr nach Mailand vorgesehen war.

Verkehr

Personenverkehr 
Durchgehender Personenverkehr wird heute generell nicht mehr angeboten, es verkehren Regionalzüge von Trenord zwischen Luino und Gallarate. Zudem wird der Abschnitt zwischen Luino und Gallarate auch von der TILO genutzt, welche mit der  zweistündlich einen Zuglauf Cadenazzo–Flughafen Mailand-Malpensa anbietet. Meist ist ein Umsteigen in Laveno-Mombello notwendig. Im Fernverkehr spielt die Strecke keine Rolle, die Züge des grenzüberschreitenden Verkehrs führen entweder über die Gotthardbahn-Hauptstrecke via Chiasso oder die Simplon-Südzufahrt via Domodossola.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Lombardei
Bahnstrecke im Piemont